WVG ist eine Abkürzung für:
 Wasserverbandsgesetz
 Westfälische Verkehrsgesellschaft
 Wetterauer Verkehrsgesellschaft
 Wiederverlautbarungsgesetz (Österreich)
 Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH
 Wolfsburger Verkehrs GmbH

 
WVG